Alcúdia kan syfta på:

 Alcúdia – en kommun på Mallorca i Spanien
 Alcúdia (kommunhuvudort) – kommunens huvudort
 Alcúdia (kommun i Spanien, Valencia) – en kommun i Valencia i Spanien
  L'Alcúdia – kommunens huvudort
 Alcúdia de Crespins – en kommun i Valencia i Spanien
 L'Alcúdia de Crespins – kommunens huvudort